Erik VII. bylo jméno těchto panovníků:
 Erik VII. Pomořanský (asi 1382–1459) – vévoda pomořanský jako Erik I.,
panovník Kalmarské unie, který vládl v Dánském království jako Erik VII., ve Švédském jako Erik XIII. a v Norském království jako Erik III.
 Erik Stenkilsson († 1067)
vládl ve Švédském království v letech 1066 až 1067 jako Erik VII.

Rozcestníky - panovník